ЗСАТ імені Т. Г. Шевченка — сільськогосподарське підприємство Добропільського району, директор В. М. Батицький .

Історія 
В 1929 році в селі Юрї'вці бу організован колгосп «Труд білорусів». Після війни 1950 році колгоспи «Труд білорусів», «Червоний прапор» (Шилівка), «Кам'янка», (Кам'янка) були об'єднані в один великий колгосп під назвою ім. Жданова (з 1980 ім. Т. Г. Шевченко). Центральна садиба розмістилась в селі Юр'ївка.

За рівнем виробництва зерна, молока, і м'яса колгосп був кращим не тільки в районі і області а і в Україні. В 1970 році колгосп завоював перехідний Червоний Прапор Міністерства сільського господарства України.

Голови підприємства 
 М. А. Карманчиков — 1951—1979.
 В. В. Дрюцький — 1979—1990
 В. М. Батицький — 1990 до тепер.

Опис 
ЗСАТ імені Т. Г. Шевченка займається вирощуванням сільськогосподарських культур, і вирощуванням великої рогатої худоби породи: Червона степова і Голштин. Основні землі підприємства находяться на території Шілівского сільської ради Добропільського району. Тваринницькі ферми знаходяться в селах: Кам'янка, Петровське, Юр'ївка, Лиман, Шилівка. Головна контора знаходиться в селі Юр'ївка.

Основнім продуктом виробництва є м'ясо молоко.

Статистичні данні:
 Розмір господарства, га 3000
 Розмір стада, голів 1220
 Дійне стадо, голів 250
 Порода Червона степова, Голштин
 Середній надій на 1 корову, кг 5000
 % жиру 3.5
 % білку 3.1

Примітки

Джерела 
 Подолян В. В. Слово про Добропілля: роки, події, люди / В. В. Подолян. — Донецьк: Престиж-party, 2009. — 367
 ПАТ «ІМ. Т. Г. Шевченка» 

Сільськогосподарські підприємства України
Підприємства Покровського району